WinMerge — свободное ПО с открытым исходным кодом для сравнения и синхронизации файлов и каталогов, распространяемое на условиях лицензии GNU GPL для Microsoft Windows.

Основные возможности 
 Визуальное сравнение и синхронизация текстовых файлов
 Гибкий редактор с подсветкой синтаксиса, возможностью показа номеров строк и автоматическим переносом текста.
 Поддерживает форматы текстовых файлов DOS, UNIX и Макинтош
 Сравнение каталогов
 Умеет создавать патчи
 Подсветка синтаксиса для многих языков программирования, таких как C/C++, Java, Pascal, Basic, JavaScript, Python
 Поддержка нескольких кодовых страниц
 Интеграция с системами контроля версий TortoiseSVN (Subversion), TortoiseHg (Mercurial), Microsoft Visual SourceSafe и Rational ClearCase
 Интеграция через свободный плагин со свободным файловым и архивным менеджером FAR Manager
 Работа с архивами с помощью 7-Zip
 Пользовательский интерфейс поддерживает несколько языков, в том числе русский

См. также 
 diff
 Meld

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 WimMerge GitHub
 WimMerge Open Hub
 Путеводитель по программам для сравнения данных
 Утилиты для быстрого сравнения документов

Программное обеспечение с лицензией GNU GPL
Программы сравнения файлов
Свободное программное обеспечение, написанное на C++
Свободное программное обеспечение только под Windows